Boeing 777 — це сімейство реактивних широкофюзеляжних пасажирських літаків для авіаліній великої протяжності, що виробляється компанією Boeing Commercial Airplanes. Це найбільший у світі літак з двома двигунами, що широко відомий як Triple Seven чи T7 — «три сімки». Літаки цього типу можуть вмістити від 305 до 550 пасажирів, в залежності від конфігурації салонів, та мають дальність польоту від 5235 до 9380 морських миль (від 9100 до 17 500 км). Розроблений в співробітництві з вісьмома великими авіакомпаніями, 777 був створений для заміни старих широкофюзеляжних авіалайнерів і є проміжною ланкою між 767 та 747.

777 виготовляються у двох варіантах довжини фюзеляжу. Базова модифікація 777-200 введена в експлуатацію в 1995 році, наступною була модифікація з підвищеною дальністю 777-200ER в 1997; подовжена на 11 метрів модифікація 777-300, введена в експлуатацію в 1998. Варіанти з великою дальністю 777-300ER та 777-200LR введені в експлуатацію у 2004 та 2006 роках відповідно, а вантажний варіант 777F, дебютував у 2009.

United Airlines у 1995 році стала першою авіакомпанією, що почала експлуатувати 777 на регулярних рейсах. Станом на липень 2011 року, 60 компаній розмістили замовлення на 1242 літаки усіх модифікацій, та 949 було передано. Найбільш широко використовується варіант 777-200ER, кількість переданих — 415, авіакомпанія Emirates Airline експлуатує найбільший флот 777-х, що становить 86 авіалайнерів.

Загальна інформація про модель 
14 жовтня 1990 року, авіакомпанія United Airlines стала стартовим замовником моделі 777, коли розмістила замовлення на 34 літаки з двигунами Pratt & Whitney загальною вартістю $11 млрд з опціоном ще на 34. Наступні модифікації 777, такі як 777-200ER, 777-200LR, 777—300, 777-300ER, та 777F, розпочали експлуатацію в авіакомпаніях Air France, British Airways, Cathay Pacific та Pakistan International Airlines (PIA). У наступній таблиці перераховані ключові дати для кожної моделі літака.

Активні оператори 
Перший 777−200 був переданий авіакомпанії United Airlines 15 травня 1995 року, а перший комерційний переліт відбувся 7 червня 1995 року з Лондонського аеропорту Хітроу до Міжнародного Аеропорту Даллеса біля Вашингтону. 30 травня 1995 року FAA видала сертифікат відповідності ETOPS-180 для літака з двигуном Pratt & Whitney PW4084, що зробило його першим літаком, введеним в експлуатації згідно з нормами ETOPS-180. Наступного жовтня були затверджені норми ETOPS на 207 хвилин. 12 листопада 1995 року, компанія Боїнг передала першу модель з двигуном General Electric GE90-77B в авіакомпанію British Airways.
Перший 777 з двигунами Rolls-Royce Trent 877 був переданий до авіакомпанії Thai Airways International 31 березня 1996 року, завершуючи початкову програму по розробці трьох двигунів для авіалайнера.

В липні 2009 року, авіакомпанія Emirates Airline обійшла Singapore Airlines за кількістю 777 у флоті, коли їй був переданий 78-й авіалайнер цього типу. У 2010 році, Emirates як найбільший оператор 777, з 86 літаками; у лютому 2011 року перевізник почав поступово списувати старі 777−200, 777−200ER та 777−300, а в травні 2011 замовив додатково 47 777−300ER. Інші значні оператори це Singapore Airlines (66 літаків), Air France (58) та стартовий замовник United Airlines (52).. Станом на липень 2011 року, 51 авіакомпанія експлуатує різні модифікації Boeing 777. Наступна таблиця показує активних операторів станом на липень 2011 року.

Замовлення і поставки
Звання найбільшого оператора 777 змінювалося кілька разів впродовж історії авіалайнера. 15 листопада 1995 року авіакомпанія Singapore Airlines розмістила замовлення на 77 літаків, що стало найбільшим замовленням широкофюзеляжних авіалайнерів на той час.  До покупки увійшли 34 твердих замовлення та 43 опціони на 777-200ER, оснащені двигунами серії Trent 800, загальною вартістю 12,7 млрд. $. Станом на червень 1997 року кількість замовників 777 зросла до 25 авіакомпаній з 323-ма замовленнями. 26 серпня 2004 року авіакомпанія Singapore Airlines розмістила замовлення вартістю 4 млрд. $ на 777-300ER, до якого входило 18 твердих замовлень та 13 опціонів. Сумарне замовлення зробить кількість 777 у флоті авіакомпанії рівним 77, коли всі поставки будуть виконані.

20 листопада 2005 року авіакомпанія Emirates розмістила найбільше тверде замовлення на Boeing 777. Всього 42 літаки, включаючи 24 777−300ER, десять 777−200LR та вісім 777F, на загальну суму 9,7 млрд. $. Близькосхідний авіаперевізник розмістив замовлення ще на   30 777−300ER у 2010 році на Авіасалоні в Фарнборо.

Замовники
Наступна таблиця містить інформацію по замовленням і поставкам авіалайнерів станом на липень 2011 року. Не включає в себе лізинг, сублізинг, перепродаж, літаки порізані чи на зберіганні.

Річні підсумки 
Таблиця замовлень і поставок по рокам, станом на липень 2011.

Джерела 
Виноски
 180-minute ETOPS approval was granted to the General Electric GE90-powered 777 on October 3, 1996, and to the Rolls-Royce Trent 800-powered 777 on October 10, 1996.

Примітки

Бібліографія

Посилання 
  Замовлення та поставки Boeing 777 
 Комерційні замовлення і поставки Boeing 

Літаки Boeing
Список операторів літака за типом літака